Carrizo Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carrizo Peak (Lincoln County, New Mexico)	
 Carrizo Peak (Sierra County, New Mexico)	
 Carrizo Peak (Texas)